Сборная Сербии по регби представляет Сербию в международных матчах по регби-15 высшего уровня. По классификации IRB Сербия является командой третьего яруса и занимает 85-е место в международном рейтинге. Несмотря на то, что сербы провели более 100 международных матчей, команда ни разу не играла в финальной части чемпионатов мира. В сезоне 2012/14 команда играет в дивизионе 2B Кубка европейских наций.

История 

Первыми регбистами Сербии стали студенты George Heriot’s School в Эдинбурге, которые учились там в начале XX века. 11 апреля 1918 года сборная провела первый неофициальный матч против сборной Британских доминионов. За победной для сербов игрой (8:3) наблюдали 10 тысяч зрителей. Среди известных спортсменов того времени следует отметить Тому Томича, Димитрие Дулкановича и Данило Павловича.

В 1968—1992 годах сербские регбисты представляли сборную социалистической Югославии, затем, до 2003 года — команду СРЮ и, наконец, в 2003—2006 годах — Сербию и Черногорию. Югославы дебютировали на международной арене в 1968 году. Тогда команда уступила второму составу румын со счётом 3:11. В следующем месяце Югославия провела первый тестовый матч, в котором проиграла Болгарии (6:22).

Дебют команды Союзной Республики Югославии, состоявшей только из сербских спортсменов, пришёлся на 1996 год — сборная встретилась с Андоррой. Сейчас Сербия регулярно выступает в европейских состязаниях.

Результаты

Чемпионат мира 
 1987: не приглашены
 1991: не прошли отбор
 1995: не участвовали
 1999: не прошли отбор
 2003: не прошли отбор
 2007: не прошли отбор
 2011: не прошли отбор

Общие 
Результаты с учётом некоторых выступлений СФРЮ, СРЮ и Сербии и Черногории. Актуальны на 6 июня 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерации

Сербия
Регби в Сербии
Регби